YAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lyall Harbour (Columbia Britannica) (Canada)